Conception (productiehuis), een Vlaams productiehuis
 Conception (band), een Noorse progressive-metalband
 Conception (film), een Amerikaanse komedie uit 2011
 Conception (lied), een jazznummer van George Shearing uit 1950
 Conception (album), een album van Miles Davis uit 1956